Il doppio del torneo di tennis Miami Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jocelyn Robichaud e Myles Wakefield che hanno battuto in finale Mike Bryan e Bob Bryan 7-5, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (finale)
 David DiLucia /  Michael Sell (primo turno)

 Doug Flach /  Mark Merklein (quarti di finale)
 Grant Stafford /  Byron Talbot (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Miami Challenger 1999